Currier House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Currier House (Davenport, Iowa), NRHP-ID 83002417
 Currier House (Almont, Michigan), NRHP-ID 75000950